Karl Jordan kan syfta på bland andra:

* Karl Jordan (1861–1959), tysk-engelsk entomolog
 Karl Jordan (1863–1946), österrikisk genre- och historiemålare
 Karl Jordan (1871–1959), ungersk matematiker och statistiker 
 Karl Jordan (1907–1984), tysk medeltidshstoriker